Svenonius är ett svenskt efternamn, först taget av Andreas Svensson i slutet av 1600-talet.

Personer med efternamnet Svenonius
 Birger Frans Gotthard Svenonius (1870–1952), advokat
 Enevald Svenonius (1617–1688), teolog, professor och biskop electus
 Fredrik Svenonius (1852–1928), geolog och lappmarksforskare
 Herman Svenonius (1879–1946), apotekare, botanist och sångtextförfattare
 Ian Svenonius (född 1968), amerikansk sångare
 Iréne Svenonius (född 1967), politiker, moderat, finansborgarråd
 Lars Svenonius (1927–2010), filosof, logiker
 Ludvig Svenonius (1853–1926), läkare och schackspelare
 Torsten Svenonius (född 1963), politiker, moderat, kommunalråd
 Tove Svenonius (född 1976), journalist

Svenska efternamn